Perlen bezeichnet:
 Perlen LU, Ort in der Gemeinde Buchrain LU, Kanton Luzern, Schweiz
 Die Perlen, Musikgruppe

Perlen ist der Familienname folgender Personen:
 Frida Perlen (1870–1933), deutsche Pazifistin
 Robert Perlen (1884–1961), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Perle, Fremdkörper aus Perlmutt, der in Mollusken heranwächst